Az 1994-es kupagyőztesek Európa-kupája-döntőben, a KEK 34. döntőjében a címvédő olasz Parma, és az angol Arsenal mérkőzött Koppenhágában. A mérkőzést az Arsenal nyerte 1–0-ra.

Az angol csapat részt vehetett az 1994-es UEFA-szuperkupa döntőjében.

A mérkőzés

Kapcsolódó szócikkek 
 1993–1994-es UEFA-bajnokok ligája
 1993–1994-es UEFA-kupa
 1994-es UEFA-szuperkupa

Források
 
 

Kupagyőztesek Európa-kupája-döntők
Kupagyőztesekeurópakupájadöntő